Уайдман () — английская фамилия. Известные носители:

 Уайдман, Деннис (род. 1983) — канадский хоккеист.
 Уайдман, Джамиля (род. 1975) — американская баскетболистка.
 Уайдман, Крис (род. 1990) — американский хоккеист.